

Sciences et techniques

Astronomie 
 Mathusalem est le surnom de PSR B1620-26 b, la plus vieille exoplanète actuellement connue.
 Mathusalem est le surnom de HD 140283, la plus vieille étoile actuellement connue.

Biologie 
 L'arbre Mathusalem est un pin Bristlecone dont l’âge est estimé à , faisant de lui jusqu'en 2012 l’organisme vivant le plus ancien de la planète.
 Le prix de la Souris Mathusalem est une récompense pour des recherches visant à un accroissement radical de l’espérance de vie humaine.

Informatique 
 Mathusalem est un motif du jeu de la vie (un automate cellulaire).

Physique 
 Le photon Mathusalem est un photon piégé dans une sphère supraconductive formée de deux miroirs en niobium, confirmant les hasards des sauts quantiques.

Culture et société

Consommation 
 Un mathusalem est une bouteille de six litres (équivalant à huit bouteilles communes de ).

Religion 
 Mathusalem est le personnage le plus âgé de l’Ancien Testament.